Révész Tamás (1946) Balázs Béla-díjas magyar fotóművész
 Révész Tamás (1988) történész

hasonló nevűek
 Révész Tamás Mihály (1945) magyar jogtörténész